Gijsbert Hendricksz. 't Hart, (-1637), burgemeester van de Noord-Nederlandse stad Gouda
Harm 't Hart (1936), Nederlands psycholoog en emeritus hoogleraar methoden en technieken aan de Universiteit Utrecht
Joest 't Hart (1940), Nederlands emeritus hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht van de Universiteit Leiden en rechtsfilosoof
Kees 't Hart (1944), Nederlands schrijver en dichter
Lenie 't Hart (1941), Nederlands dierenverzorger en dierenactivist
Maarten 't Hart (1944), Nederlands schrijver en gedragsbioloog 
Maarten 't Hart (kunstschilder) (1950), Nederlands kunstschilder
Martijn 't Hart (1960), Nederlands cameraman
Sandra 't Hart (1974), Nederlands schaatser 
Willem Hendrik 't Hart (1916-1943), Nederlands Engelandvaarder